Byte – in informatica, termine che indica una sequenza di bit, usato ad esempio per indicare la capacità di una memoria informatica
 Byte – periodico di informatica fondato nel 1975
 Byte – imbarcazione a vela